Fritz Kauffmann kan syfta på bland andra:

* Fritz Kauffmann (1855–1934), tysk dirigent, kompositör och musikpedagog
 Fritz Kauffmann (1899–1978), tysk-dansk bakteriolog
 Fritz Alexander Kauffmann (1891–1945), tysk pedagog och skriftställare

Se även 

 Fritz Kaufmann